Алоїзіо Пірес Алвес — бразильський футболіст
 Жерар Пірес ( 1942, Париж) — французький режисер та сценарист.
 Робер Пірес — французький футболіст, колишній гравець збірної Франції, півзахисник.